Jack Sher - um roteirista e cineasta estadunidense;
Madame Sher - uma estilistas brasileira, notória pela especialidade em corseletes.

Ou ainda:
Cher

Desambiguação